Kravljak je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 4,83 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 15 stanovnika te 9 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Znamenitosti 

 Stari grad Tušćak

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor